Pozuelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pozuelos, Hidalgo, Cardonal, 
 Pozuelos, Chiapas, Chamula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar